Район Тікуса
Тікуса (Хьоґо)